Puchar Polski w koszykówce kobiet – cykliczne krajowe rozgrywki sportowe, prowadzone systemem pucharowym, organizowane corocznie (co sezon) przez Polski Związek Koszykówki.

W latach 50. XX w. mecze o puchar były rozgrywane na boiskach otwartych.

W sezonie 2006/2007 MVP pucharu została wybrana Anna DeForge, pomimo iż jej drużyna przegrała finał.

Historia 
do uzupełnienia

¹ – najlepsza zawodniczka drużyny przegranej
² – najlepsza polska zawodniczka finału
³ – stara nazwa ŁKS-u Łódź
(*) – MVP Final Four

Składy najlepszych zawodniczek turnieju 
pogrubienie – oznacza zawodniczkę, która otrzymała tytuł MVP

Zobacz też 
 Superpuchar Polski w koszykówce kobiet
 Puchar Polski w koszykówce mężczyzn
 Polska Liga Koszykówki Kobiet
 TS Wisła Can-Pack Kraków

Przypisy

Bibliografia 
 Historia Wisły CanPack
 Historia Polonii Warszawa
 
 

Koszykówka w Polsce